Höverbäckstjärnarna är ett par sjöar i Sollefteå kommun i Ångermanland som ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde:
Höverbäckstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 707966-154423), sjö i Sollefteå kommun 
Höverbäckstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708025-154413), sjö i Sollefteå kommun